Парали́мни () — небольшой город и община на юго-востоке Кипра в районе Фамагуста. С тех пор как Фамагуста оказалась на оккупированной турками территории, Паралимни стал временной столицей округа. Многие бежавшие из Фамагусты осели здесь. Благодаря развитию курортной индустрии город значительно вырос, значительная часть работающих на курортах Протарас и Айия-Напа живут в Паралимни. Сейчас Паралимни крупнейший город греческой части округа, немного дальше вглубь страны, в районе Фамагусты. После турецкого вторжения и оккупации части острова в 1974 году его размер и значение увеличились из-за миграции многих беженцев, спасающихся с севера. Многие люди, работающие в индустрии туризма Протараса и Айя-Напы, живут в Паралимни, который в настоящее время является временным административным центром района Фамагуста и крупнейшим муниципалитетом киприотов-греков на территории, контролируемой районом. Он стал чем-то вроде небольшой столицы незанятой территории Фамагусты. Многие работники туристического сектора Протараса и Айя-Напы живут в Паралимни, который в настоящее время является временным административным центром района Фамагуста и крупнейшим муниципалитетом в районе, находящимся под контролем Республики Кипр признан на международном уровне.

Природные условия 
Город Паралимни расположен на крайнем юго-востоке острова Кипр. Город находится в 110 км к востоку от столицы Никосия. Город традиционно был пригородом Фамагуста (до оккупации города), всего в 10 км к северу.

Паралимни расположен недалеко от побережья Средиземного моря, примерно в 80 метрах над уровнем моря. Город расположен на юго-восточном конце центральной равнины острова, Месаория. Вот почему равнина простирается вокруг города на севере, а прибрежные холмы возвышаются на юге.

Население города в 2001 г. составляло 11 091 человек, в 2011 г. - 15 000 человек.

Сам город находится в 3 км от побережья, на небольшой возвышенности, на берегу озера Паралимни. Само название  значит «возле озера».

Населённые пункты общины Паралимни 
 Паралимни — центр общины
 Каппарис — курортный посёлок на самом севере общины, недалеко от буферной зоны ООН; ближайший к центру Паралимни
 Пернера — курортный посёлок между Каппарисом и Протарасом; одна из достопримечательностей — океанариум с небольшим зоопарком
 Протарас — крупнейший курортный посёлок

История 

Изначально город располагался несколько севернее, на холме. Он располагался вокруг церкви Святого Димитрия и так и назывался Айос-Димитриос. Церковь эта сохранилась, а этот район является северной частью современного Паралимни. Говорят, что первые поселенцы прибыли сюда после захвата города Фамагуста османами в 1571 году.

Известные уроженцы 
 Соломос Солому (, 1970—96) — был убит турками, будучи безоружным, в присутствии сил ООН, когда он снимал флаг турецких оккупантов на линии прекращения огня.

 Элефтериу, Элефтерия (род. 1989) — певица, участница конкурса Евровидение-2012.

Протарас 

Протарас (на греческом: Παραλίμνι) преимущественно туристический. Он находится под административной юрисдикцией муниципалитета Паралимни. В древности там, где сейчас находится Протарас, находился древний город-государство Леуколла. В городе есть безопасный порт, где афинянин Деметрий Полиоркет в 306 году до н.э. он искал убежища в поисках Птолемея, одного из преемников Александра Македонского. В битве Птолемей потерпел поражение и бежал в Египет, оставив Кипр на время в руках Деметрия.

В Протарасе есть прекрасные песчаные пляжи с прозрачной голубой водой, а самый известный пляж в этом районе — залив Фигового дерева. Протарас также известен как «земля ветряных мельниц», сохраняя ностальгические черты прошлого.

В отличие от успеха Айя-Напы (которая находится всего в нескольких километрах), он стал курортом значительных размеров с десятками отелей большой вместимости, отелей и апартаментов, вилл, ресторанов, пабов и всевозможных объектов. современный курорт должен иметь. Будучи тише, чем Айя-Напа, и в нем меньше клубов, он имеет репутацию города, ориентированного в первую очередь на семейный и кипрский туризм.

Мыс Греко находится в 10 минутах от центра Протараса и считается одним из самых красивых мест на острове.

Мыс Греко живет славой Айя-Напы, морского чудовища, которое должно напоминать нечто среднее между дельфином и драконом.

Экология 

Сезонное озеро Паралимни является домом для кипрской змеи ( Natrix natrix cypriaca ), которая считалась вымершей с 1960-х годов, пока «Змея Джордж» (Х. Видл) повторно не открыла этот вид в 1990-х годах.

В результате озеро было объявлено объектом общественного интереса. Несмотря на это, правительство Кипра выдало разрешение на строительство более 300 домов на этом участке, в результате чего Европейская комиссия инициировала судебный иск против Кипра.

Другие опасности, с которыми сталкиваются змеи, - это мотокросс и человек, убивающий их из-за невежества и суеверий.

Признание людей 

 Михалис Константину, футболист, родился в Паралимни
 Соломос Соломоу, выросший в Паралимни, убит в 1996 году турецким офицером в буферной зоне ООН.
 Кириаку Пелагея, известная певица женщина, исполняющая кипрскую традиционную музыку, родилась в Паралимни.
 Михалис Константину, футболист, родился в Паралимни
 Соломос Соломоу, выросший в Паралимни, убит в 1996 году турецким офицером в буферной зоне ООН.
 Элени Артымата, спортсменка
 Элефтерия Элефтериу, певица
 Гиоргос Тофас, футболист

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Паралимни
Города Кипра
Населённые пункты района Аммохостос